William Herbert (1423-1469), 1e graaf van Pembroke
 William Herbert (1451-1491), 2e graaf van Pembroke
 William Herbert (1501-1570), 1e graaf van Pembroke 
 William Herbert (1580-1630), 3e graaf van Pembroke
 William Herbert (botanicus) (1778-1847), Brits botanicus